On Air — Live at the BBC Volume 2 — альбом-сборник группы The Beatles,  в которые входят ранее не выпускавшиеся 37 записей группы и 23 студийных разговора между участниками группы и ведущими радио Би-би-си. Альбом был издан 11 ноября 2013 года на двойном CD и тройном виниле LP, причём бонусные треки с интервью записаны отдельно на третьем LP. Альбом является продолжением сборника Live at the BBC, выпущенного в 1994 году. On Air — Live at the BBC Volume 2 был составлен продюсерами Кевином Хаулеттом и Майком Хитли. За мастеринг отвечали звукоинженеры студии Эбби-Роуд Гай Мэсси и Алекс Вартон, которые также занимались первым сборником.

Список композиций 
Список составлен на основе информации сайта официального магазина The Beatles.

Чарты

Примечания 

Сборники The Beatles
Сборники Apple Records
Сборники на английском языке
Концертные альбомы Apple Records